Geografia: 
 L'illa de Mallorca, la més gran de les Illes Balears. I, relacionats amb aquesta illa:
 Mallorca, el nom antic de Palma.
 Denominació alternativa per a referir-se al conjunt de les Illes Balears.
 L'antic regne de Mallorca.
 L'antiga batllia de Mallorca.
 L'antiga capitania general de Mallorca.
 La taifa de Mallorca, antic regne islàmic de l'Àndalus.
 El bisbat de Mallorca i la catedral de Mallorca.
 El Reial Club Esportiu Mallorca.
 Història:
 La conquesta de Mallorca.
 Mitjans de comunicació:
 Mallorca Dominical, setmanari de Palma.
 Mallorca Nova, revista quinzenal (1937-1938).
 Medi Ambient
Plataforma pel medi ambient de Mallorca
 Creacions artístiques:
 Mallorca, curtmetratge de Maria Forteza (c.1933).

Vegeu també 
 Mallorques.